Гордость:

 Гордость — положительно окрашенная эмоция, отражающая положительную самооценку.
 Гордость — драматический фильм 2014 года режиссёра Мэттью Уаркуса.

См. также